Antonio Costantini Formatore e Consulente  HR 
Antonio Costantini – pallavolista italiano
Antonio Costantini – politico italiano